ORP „Piorun” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej. Pochodzi od pioruna, silnego wyładowania elektrycznego występującego w atmosferze podczas burzy:
 ORP „Piorun” (G65) – niszczyciel typu N z okresu II wojny światowej, eks-brytyjski HMS „Nerissa”
 ORP „Piorun” (422) – korweta rakietowa projektu 660 z lat 90. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów